Why baby why (Pat Boone) (1957), een lied van Pat Boone, geschreven door Larry Harrison en Luther Dixon
 Why baby why (Mason/Reed) (1968), een lied dat werd geschreven door Barry Mason en Les Reed en werd uitgevoerd door P.J. Proby, The Cats en anderen
 Why baby why (Sonny Reeder) (1974), een lied van Sonny Reeder, geschreven door M. Duiser, R. Viester
 Why baby why (George Jones) (1983), een lied van George Jones dat gecoverd werd door James Taylor en Waylon Jennings & Willie Nelson